Althen steht für:

 Althen (Leipzig), einen Stadtteil von Leipzig
 Althen-des-Paluds, eine Gemeinde in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur

Althen bzw. Althén ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Althen (1931–2021), deutscher Fernsehmoderator
 Michael Althen (1962–2011), deutscher Filmkritiker
 Ragnar Althén (1883–1961), schwedischer Komponist
 Rut Althén (1890–1985), schwedische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Alten
 Ahlten
 Alden